Dreambeach Villaricos es un festival de música electrónica que se celebra anualmente desde 2012 en la playa de Palomares, dentro del municipio español de Cuevas del Almanzora (Almería). El festival recibe su nombre de su antigua ubicación, en la población de Villaricos. Dreambeach es el heredero del famoso Creamfields Andalucía, el cual dejó de celebrarse en 2012. En la venta de la 5.ª edición se llegaron a superar los 12 000 abonos vendidos a las pocas horas sin haber confirmado ningún artista. Desde 2019 el festival celebra también una edición en Chile.

Ediciones Villaricos (España)

2013 
Viernes 9 de agosto

Sábado 10 de agosto

2014 

(Jueves 6)

(Viernes 7)

(Sábado 8)

2015 

(Jueves 6)

(Viernes 7)

(Sábado 8)

2016 

(Jueves 11)

(Viernes 12)

(Sábado 13)

(Domingo 14)

2017 

(Jueves 10)

(Viernes 11)

(Sábado 12)

(Domingo 13)

(Lunes 14)

2018 

(Miércoles 8)

(Jueves 9)

(Viernes 10)

(Sábado 11)

2019 

(Miércoles 7)

(Jueves 8)

(Viernes 9)

(Sábado 10)

Ediciones en Chile 

Viña del Mar en Chile se convierte en el año 2019 la segunda sede de Dreambeach. La primera edición en Chile fue el día 12 de enero de ese mismo que congregó a más de 20.000 espectadores, siendo considerado todo un éxito.

2019

Referencias

Enlaces externos 
 

Festivales de música electrónica
Festivales de música de España
Festivales de música electrónica en España
Cuevas del Almanzora
Música en la provincia de Almería